Toskana heißen folgende geographische Objekte:

 Toskana, Region in Italien 
 Großherzogtum Toskana, historisches Territorium in Italien 
 Kirchenregion Toskana, Italien

im übertragenen Sinn:
 Badische Toskana, um Kraichgau und Markgräfler Land
 Fränkische Toskana
 Schwäbische Toskana
 Steirische Toskana
 Thüringer Toskana
 Toskana des Saarlandes

Bauwerke:
 Café Toscana, Dresden
 Villa Toscana (Gmunden), mit Kleiner Villa und Toscanapark
 Palais Toskana, Wien

Personen:
 Hl. Toscana, eine Witwe und Bekennerin (um 1280 bis um 1344), die in Verona und Malta verehrt wird.
 Habsburg-Lothringen-Toskana, die Nebenlinie der Habsburger im Großherzogtum Toskana

Siehe auch:
 Toskana-Effekt